Grzmiąca – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Głuszyca 
 Grzmiąca – wieś w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Cybinka 
 Grzmiąca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Grzmiąca – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce 
 Grzmiąca – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Grzmiąca – wieś w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów 
 Grzmiąca – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Grzmiąca

 Grzmiąca – gmina w powiecie szczecineckim
 Grzmiąca – gromada w powiecie białobrzeskim
 Grzmiąca – gromada w powiecie szczecineckim
 Grzmiąca – gromada w powiecie wałbrzyskim

 Grzmiąca – stacja kolejowa w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Grzmiąca

 Grzmiąca – rzeka, dopływ Mrożycy